Уолтър Уилямс може да се отнася за:
 Уолтър Уилямс (икономист) (р. 1936), американски икономист
 Уолтър Уилямс (писател) (р. 1953), американски писател